Sauviac (Gers);
 Sauviac (Gironda).

Desambiguações de topônimos